Birach ist der Name folgender Orte:

 Birach (Niederbergkirchen), Ortsteil von Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Birach (Zell am Harmersbach), Ortsteil von Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg